Irigoyen puede referirse a:

Personas
 Adam Irigoyen, actor estadounidense;
 Jose Alberto Irigoyen, Oftalmólogo Cirujano, argentino
 Álvaro Arzú Irigoyen, el político guatemalteco, presidente de Guatemala entre 1996 y 2000;
 Bernardo de Irigoyen, abogado, político y diplomático argentino;
 Manuel de Irigoyen, político argentino, gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 1820;
 Hipólito Irigoyen, dirigente de fútbol argentino;
 Ignacio Darío Irigoyen, político argentino, gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 1906 - 1910;
 Luis Irigoyen, político español, gobernador de Texas entre 1798 - 1800;
 Luis Irigoyen, diplomático y botánico argentino;
 María de Irigoyen (* 1625), madre del capitán y sargento mayor don Francisco de Saldarriaga e Irigoyen, natural de Elizondo en el Valle de Berroeta de Baztán, Reino de Navarra;
 Ramón Irigoyen, escritor y poeta español;
 Hipólito Yrigoyen, político argentino, dos veces presidente de la Nación.
 Dolli Irigoyen, cocinera argentina.

Lugares en Argentina
 Bernardo de Irigoyen (Misiones), localidad de la Provincia de Misiones;
 Bernardo de Irigoyen (Santa Fe), localidad del departamento San Jerónimo, Provincia de Santa Fe;
 Pueblo Irigoyen, localidad del departamento San Jerónimo, Provincia de Santa Fe;